Morrow kan syfta på:

 Morrow, Georgia
 Morrow, Ohio
 Morrow (efternamn) – ett efternamn och personer med efternamnet

Se även 
 Morrow County